Женская Лига чемпионов УЕФА 2013/14 — 5-й розыгрыш Женской Лиги чемпионов УЕФА и 13-й турнир в истории трофея. Победителем турнира второй раз подряд стал немецкий «Вольфсбург», в финале, прошедшем на стадионе «Ду Рештелу», обыгравший шведский «Тюресё».

Расписание жеребьёвок и матчей 

Источник: uefa.com

Участники 
Представительство стран в розыгрыше определялось таблицей коэффициентов УЕФА, учитывавшей выступления команд в последние пять лет.

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Две лучших команды квалифицируются в 1/16 финала. При сравнении не учитываются результаты матчей против команд, занявших последние места в группах.

Плей-офф

Сетка

1/16 финала 

|}

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}
 Примечания 
 1.  Порядок матчей изменён после жеребьёвки по соглашению сторон.

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты на rsssf.com

2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе
Сезоны Лиги чемпионов УЕФА среди женщин
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году